El término químico hexanamina se puede referir a cualquiera de estos tres compuestos orgánicos que contienen seis átomos de carbono y un grupo funcional amino:

 1-hexanamina
 2-hexanamina
 3-hexanamina